Jeux d'espions (Spy Game), une série télévisée de 1997.
Jeux d'espions (Hopscotch), un film de 1980.
Jeux d'espions (Legacy of Lies), un film de 2020.
Spy Game : Jeu d'espions (Spy Game), un film de 2001.
Homonymie de titre